Григорий Емельянович Замчалов (7 марта 1901 года — ?) — русский советский детский писатель. Член Союза писателей.

Биография 
Родился в деревне Митякино Рудневского района Саратовской области в крестьянской семье. Его родители были бедны и неграмотны. В поисках лучшей доли вместе с несколькими другими семьями Замчаловы переехали в Туркестан. Чтобы помогать семье, Григорий работал в типографии, в магазине и скорняжной мастерской. Однако это не помешало ему сдать экстерном экзамены за три класса прогимназии и поступить на последний год в четвёртый, а затем продолжить образование в Туркменском народном университете. По окончании университета Замчалов работал в госучреждениях, проходил службу в Красной Армии, работал учителем в школах.

В 1929 году Замчалов начинает печататься в детских журналах. Появляются его рассказы о детях дореволюционной деревни: «Велосипеды», «Первый выгон», «Хлеб», «Курносая», а в 1931 году эту тему продолжает повесть «Углей, углей». В это же время Замчалов знакомится с писательницей Ольгой Перовской, которая становится его женой и соавтором: в 1934 году выходит их совместная книга «Остров в степи», посвящённая заповеднику Аскания-Нова. В 1935 году Замчалов пишет повесть о пионерском лагере и коллективизации «Счастливый город».

Работу писателя прерывает Великая Отечественная война. Он вступает в народное ополчение и уходит на фронт в составе писательской роты 22-го стрелкового полка 8-й Краснопресненской дивизии. Его дальнейшая судьба до конца не выяснена: одни источники указывают, что он погиб в сентябре, однако более вероятно, что Замчалов оказался в окружении под Вязьмой и погиб в октябре 1941 года. По официальным документам числится пропавшим без вести в декабре 1941 года.

Его неоконченная из-за войны повесть «Золотое руно» об овцеводческом совхозе завершена Ольгой Перовской и опубликована в 1957 году. Годом ранее свет увидела другая книга — «Красный фартук» (1956).

Имя Григория Замчалова высечено на мемориальной доске в Центральном доме литераторов в Москве.

Сочинения

Рассказы 
 Куриный разбойник (1929)
 Курносая (1929)
 Мишка в беде (1929)
 Первый выгон (1929)
 Помочь. Хлеб. (1929)
 Садок (1929)
 Велосипеды (1930)
 На бахчу (1930)
 Наши дела (1930)
 Сорвалась с крючка (1930)
 Трясина (1930)
 Яблоки (1930)
 Талант (1931)
 Остров в степи (1934, сборник, совместно с О. Перовской)
 Великан (1939, сборник)
 Красный фартук (1956)

Повести 
 Углей, углей (1931)
 Счастливый город (1935)
 Золотое руно (1957, завершена О. Перовской)

Примечания 

Писательская рота
Пропавшие без вести во время Великой Отечественной войны